Biologisk hetfläck () är ett område som utmärks av och är viktigt för biologisk mångfald. Begreppet definierades i en rad artiklar av biologen Norman Myers som områden av extra stor vikt att bevara. Kriteriet för hotspoten är hög grad av endemism (arter som existerar endast inom ett begränsat område) och graden av hot (pågående artutrotning).

Se även
Nyckelbiotop

Referenser 
Myers, Norman, 1990. The biodiversity challenge: expanded hotspots analysis. Environmentalist 10 (4): 243– 256.
Myers, Norman, Mittermeir, R.A., Mittermeir, C.G., de Fonseca, G.A.B., Kent, J., 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature 403: 853–858.

 
Populationsgenetik
Biologisk mångfald